Пестриковский сельский округ

Московская область 

 Пестриковский сельский округ Коломенского района (1994—2006)

Тверская область 

 Пестриковский сельский округ Кашинского района (до 2005 года)